Il distretto di Žualy () è un distretto (audan) del Kazakistan con  capoluogo Bauyržan Momyšūly.

Žualy